Тихоокеанско-азиатский чемпионат по кёрлингу 1998 состоялся в городе Куаликам-Бич (Канада) с 13 по 18 декабря 1998 года как для мужских, так и для женских команд. В мужском и женском турнирах приняло участие 4 мужских и 4 женских команды.

В мужском турнире чемпионом стала (в 1-й раз в своей истории) сборная Новой Зеландии, победив в финале сборную Японии; третье место заняла сборная Австралии.

В женском турнире чемпионом стала (в 7-й раз в своей истории) сборная Японии, победив в финале сборную Новой Зеландии. Третье место заняла сборная Австралии.

Чемпионат также являлся квалификацией на мужской и женский чемпионаты мира 1999.

Мужчины

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф за 1—3 места.

Плей-офф

Итоговая классификация

Женщины

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф за 1—3 места.
«W» — победа; «L» — поражение; «-» — данные о результате матча не указаны.

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания 

1998
Международные соревнования по кёрлингу в Канаде
Спорт в Канаде в 1998 году
Спортивные соревнования в Британской Колумбии